Šajinovac (Drvar), een plaats in de gemeente Drvar in Bosnië-Herzegovina
 Šajinovac (Doljevac), een plaats in de Servische gemeente Doljevac